Anders Ulrik Isberg kan syfta på:

 Anders Ulrik Isberg den äldre (1826–1900), svensk järnvägskamrerare och författare
 Anders Ulrik Isberg den yngre (1867–1940), svensk arkivarie